BÜ oder Bü steht als Abkürzung für:

 Bahnübergang, eine höhengleiche Kreuzung einer Eisenbahn mit einer Straße, einem Weg oder einem Platz
 Bauüberwachung, nach HOAI eine der Teilleistungen eines Architekten oder Ingenieurs
 Befehlsübermittlungsanlage, Fernsprechsystem an Bord von Kriegsschiffen zur Übermittlung von Befehlen an einzelne, gruppierte oder alle Stationen
 Berner Übereinkunft, ein völkerrechtlicher Vertrag, der 1886 in Bern angenommen wurde
 Bosporus-Universität (türkisch Boğaziçi Üniversitesi), eine Universität mit Sitz im europäischen Teil der Stadt Istanbul
 Bücker Flugzeugbau, eine ehemalige deutsche Flugzeugbaufirma, die sich auf die Entwicklung und den Bau von Sport- und Schulungsflugzeugen spezialisiert hatte

 
BU